Amerikai Egyesült Államok
 Canyon (Kalifornia)
 Canyon (Minnesota)
 Canyon (Nyugat-Virginia)
 Canyon (Texas)
 Canyon (Washington)

Egyéb 
 Canyon (countryegyüttes)
 Canyon (slowcore együttes)

 Canyon (Jimmy Ibbotson-album)
 Canyon (Paul Winter-album)

Lásd még
kanyon